La saison 1973-1974 de National II  est la  du championnat d'Algérie de seconde division. Trois groupes de 14 clubs composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en National I sont l'USM Alger, l'USM Khenchela et le MC Saida, vainqueurs respectifs des groupes Centre, Est et Ouest.

Résumé de la saison

Classements finaux 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut , un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Groupe Centre

Groupe Est

Détail des matchs

Groupe Ouest ( LOFA - ORAN )
Le GC Mascara termina leader du groupe Ouest avec une confortable avance de  sur son dauphin du MC Saïda. Le dernier match de la saison joué à Oran entre l'USMO, menacé de relégation et le GCM, déjà assuré de l’accession, avait vu l’arbitre mettre fin au débat sous prétexte du non-respect de l’éthique sportive par l’équipe mascaréenne (Le GCM aurai refusé de joué le jeu alors que le score été en sa défaveur). La Lofa (Ligue d’Oran) décida de faire rejouer le match, qui s’est terminé alors sur une nouvelle victoire de l’USMO. Le GCM s’est déplacé dans cette confrontation sans ces équipes de jeunes, chose interdite par le règlement. L'instance régionale décida alors de frapper fort et de faire accéder son dauphin le MCS. En guise de protestation, les dirigeants du GCM prire la décision de boycotter la compétition pour la saison suivante. De facto, Mascara s'est vu relégué par la ligue d’Oran en division trois. Le club n’a connu l’accession qu’après deux années passées en division inférieure (une saison blanche et une autre terminée champion de troisième division).

Championnat Division d'Honneur (Division Trois), saison : 1973-1974

Groupe Ouest 

Groupe I:

Groupe II:

Groupe Centre 

Groupe I:

Groupe II:

Groupe Est 
Groupe I:

Groupe II:

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1973-1974
 Coupe d'Algérie de football 1973-1974

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Football en 1973
Football en 1974
1973 en Algérie
1974 en Algérie